Slowenische Badminton-Mannschaftsmeisterschaften werden seit 1960 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks 
Statistik bei Badminton Europe

Mannschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1960